Região Sul do Brasil
Região Sul (Estados Unidos)
Região Sul (Malawi)
Região Sul (Tailândia)
Região Sul-Oeste (Burkina Faso)

Desambiguações de topônimos